Velika nagrada ZDA 1961 je bila osma in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 8. oktobra 1961.

Stirling Moss je odpeljal svojo zadnjo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 100
| 2:13:45,8
| 8
| 9
|-
! 2
| 12
|  Dan Gurney
| Porsche
| 100
| + 4,3 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 5
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 100
| + 49,0 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 2
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 100
| + 58,0 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 4
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 99
| +1 krog
| 2
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 98
| +2 kroga
| 10
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 96
| +4 krogi
| 6
|
|-
! 8
| 6
|  Roger Penske
| Cooper-Climax
| 96
| +4 krogi
| 16
|
|-
! 9
| 16
|  Peter Ryan
| Lotus-Climax
| 96
| +4 krogi
| 13
|
|-
! 10
| 3
|  Hap Sharp
| Cooper-Climax
| 93
| +7 krogov
| 17
|
|-
! 11
| 21
|  Olivier Gendebien
| Lotus-Climax
| 92
| +8 krogov
| 15
|
|-
! Ods
| 19
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 96
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 17
|  Jim Hall
| Lotus-Climax
| 76
| Puščanje goriva
| 18
|
|-
! Ods
| 26
|  Lloyd Ruby
| Lotus-Climax
| 76
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 58
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 1
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 57
| Pregrevanje
| 1
|
|-
! Ods
| 22
|  Masten Gregory
| Lotus-Climax
| 23
| Menjalnik
| 11
|
|-
! Ods
| 60
|  Walt Hansgen
| Cooper-Climax
| 14
| Trčenje
| 14
|
|-
! Ods
| 18
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 0
| Motor
| 9
|
|-
! WD
| 23
|  Ken Miles
| Lotus-Climax
|
|
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961